Уильям Фрэнсис Джиок (; 12 мая 1895, Ниагара-Фолс, Канада — 28 марта 1982, Беркли, Калифорния) — американский физико-химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1949 год «за вклад в химическую термодинамику, особенно в ту её область, которая изучает поведение веществ при экстремально низких температурах». 

Член Национальной академии наук США (1936) и Американской академии искусств и наук.

Биография 
В 1920 году окончил химический колледж Калифорнийского университета в Беркли, с 1934 года профессор химии там же.

Основные работы 
Основные работы: исследование и эксперимент, проверка 3-го начала термодинамики, измерение энтропии и др. термодинамических свойств веществ при сверхнизких температурах, в частности конденсированных газов. Совместно с Х. Джонстоном доказал существование изотопов кислорода 17O и 18O. Совместно с Д. Мак-Дугаллом разработал метод адиабатического размагничивания для получения температур ниже 1 К и способ измерения сверхнизких температур.

Примечания

Литература 
 
 Nobel lectures including presentation speeches and laureates' biographies. Chemistry. 1942—1962, N. Y., 1964

Ссылки 
 Информация на сайте Нобелевского комитета 

Физикохимики США
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты Нобелевской премии из Канады
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук